Сент-Мем () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Сент-Мем () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта